Изразът „Черен вторник“ се използва за следните понятия:
 Вторник, 29 октомври 1929 г., пет дни след като фондовата търговия в САЩ се срива (на 24 октомври, ден известен в историята като Черния четвъртък). Създава се обща паника и всички инвеститори се опитват едновременно да излязат от пазара. Седмицата и последиците от нея се смятат за начало на Голямата депресия в САЩ.

 Вторник, 11 септември 2001 г., когато терористи разрушават Световния търговски център в Ню Йорк.

 Противници на президента Джордж Буш наричат черен вторник 2 ноември 2004 г., датата на която той спечели втория си мандат.

 Черен вторник се използва и за деня, в който компанията Microsoft пуска пакети „кръпки“ (patches) за своята операционна система Windows: втория вторник на всеки месец. Пакетите имат за цел да се справят с определена уязвимост на софтуера, но след като бъдат обявени, те биват последвани и от нови вируси, които се възползват от показаните дупки в сигурността.

Изрази